Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Baker () :
 le comté de Baker, situé dans l'État de Floride ;
 le comté de Baker, situé dans l'État de Géorgie ;
 le comté de Baker, situé dans l'État de l'Oregon.